Же́нни Маркс может означать:
 Маркс, Женни (более известна как Женни фон Вестфален; 1814—1881) — жена Карла Маркса.
 Маркс, Женни (более известна под фамилией Лонге; 1844—1883) — старшая дочь Карла Маркса.